Messaoud steht für:

 Hassi Messaoud, Stadt in der Provinz Ouargla, Algerien
 Oued Messaoud, Wadi in der Provinz Adrar, Algerien

Messaoud ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Messaoud (* 1991), niederländischer Fußballspieler
 Bellemou Messaoud (* 1950), algerischer Musiker, siehe Messaoud Bellemou
 Naceur Ben Messaoud (* 1938), tunesischer Geher

Siehe auch:
 Ben Massaoud